Nieścierowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Świsłocz
 Nieścierowicze – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Astrouski i Nieścierowicze, w rejonie świsłockim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Nieścierowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle